una denominació incorrecta del municipi espanyol de Palos de la Frontera, fruit de la confusió d'alguns cronistes de Indias a mediats del .
 un barri del districte d'Arganzuela de Madrid (Espanya), originalment denominat de la forma incorrecta «Palos de Moguer».